Menzen ist

der Familienname folgender Personen:
 Carl Degenhard Menzen (1849–1931), deutscher Jurist
 Karl Menzen (1950–2020), deutscher Bildhauer
 Karl-Heinz Menzen (* 1942), deutscher Kunsttherapeut
 Cornelius Menzen (1778–1848), Güterspekulant in der Franzosenzeit

ein Ortsname:
 Menzen (Heimenkirch), Ortsteil des Marktes Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Mentzen